Суперкубок Мадагаскара по футболу — соревнование по футболу учрежденное в 1994 году.

Регламент

Обладатели Суперкубка

Статистика по клубам

См. также 
 Чемпионат Мадагаскара по футболу
 Кубок Мадагаскара по футболу

Футбол в Мадагаскаре